Show Me Your Love – singolo dei TVXQ e dei Super Junior del 2005
 Show Me Your Love – album di Tina Karol' del 2006
 Show Me Your Love – singolo di Tina Karol' del 2006
 Show Me Your Love – singolo di Fady Maalouf del 2009